Okręty US Navy o nazwie USS "Kestrel":

 Pierwszy "Kestrel II" był 108 stopowym okrętem motorowym zbudowanym przez Percy`ego Turtle`a z Greenport w 1912. Jednostka została zezłomowana krótko po wejściu do służby.
 Drugi "Kestrel" (AMC-5) był przybrzeżnym trałowcem. Był w służbie w latach 1941-1945.
 Trzeci "Kestrel" (AMCU-26) był okrętem desantowym piechoty LCI(l)-351. Przerobiony na trałowiec przybrzeżny. Był w służbie w latach 1944-1957.

Kestrel